Појам Батар може да се односи на:
Батар (река), река у Мађарској
Батар (Бијељина), је насељено мјесто у граду Бијељина, Република Српска, БиХ
Батар (Бихор), је насеље је у Румунији у округу Бихор у општини Батар